Первое послание к Кори́нфянам (, ) — книга Нового Завета, адресованная Павлом христианской общине греческого города Коринфа. Вопреки названию, это не первое его послание коринфянам (; ).

Содержание 
После отъезда Павла в Коринфе проповедовал Аполлос, который внёс некоторую сумятицу в жизнь общины, в результате чего церковь раскололась на приверженцев апостола Петра, апостола Павла и Аполлоса (). В Послании содержится намерение Павла вторично отправиться в Коринф и упомянут Тимофей, который должен предварить апостола ().

Павел занимает примирительную позицию, настаивая на требовании единства во Христе. Он осуждает также грех общины: сожительство с мачехами (), с проститутками (), тяжбы друг с другом в судах (). Павел напоминает, что среди общины были язычники (), пьяницы и гомосексуалисты (), которые омылись и оправдались именем Иисуса Христа. 7-я глава послания посвящена теме семьи, а 13-я — христианской любви. Павел призывает христианские общины не скупиться на содержание проповедников () и отправлять деньги на содержание иерусалимской общины (). Он отменяет пищевые запреты, говоря, что всё позволительно в пищу (), кроме того, о чём говорят, что оно «идоложертвенное». Особое внимание он уделяет вечери Господней ().

В описаниях отношения Христа и Бога-Отца у Павла заметен субординационизм (). Сущность христианства и основное содержание Евангелия сводится к воскресению Христа ().

Первое письмо Коринфа было рождено в ответ на вопросы, с которыми сталкивается церковь, живя в культуре, совершенно чуждой христианству. Из содержания письма можно сделать вывод, что, прежде всего, в общине были различные противоречия, поклонение идолам, неправильное общение, семейные проблемы и безнравственность. Это письмо является так называемым этическим письмом Павла, поскольку в своем письме он обращается ко многим практическим проблемам христианства в личной жизни и в церкви.

Самый известный отрывок из письма — это глава 13 о любви, которую обычно цитируют на свадьбах. К его известным моментам относятся:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.» ().

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». ()

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». ()

Хотя часто эти слова апостола Павла относят к отношениям мужа и жены, в ней  действительности говорится о любви не супружеской, а духовной, передаваемой греческим словом ἀγάπη. Все отрывки из Первого Коринфянам, в которых говорится о любви, подразумевают любовь в высшем, духовном ее понимании, лишенном полового влечения. Руководствуясь именно такой любовью Бог отдал Своего Сына, чтобы Он мог искупить грехи людей на земле.

Другие известные стихи:

При обсуждении закона о однополых браках часто цитируется следующий отрывок: « Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют.» ()

Библейский отрывок цитируется из двух заветов одного пола: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов. Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же — от Бога». ()

Противники женского священства часто ссылаются на следующий отрывок, который приказывает женщинам хранить молчание в приходе: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит.» ().

Сторонники женского священства, со своей стороны, интерпретируют этот отрывок как относящийся к замужним женщинам, которые не должны болтать в приходе, а позже спрашивают своего мужа о неясных вопросах дома, как говорится в следующем стихе: «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви» ().

Дата написания 
Послание было написано в Эфесе () «собственноручно» во время 3-го апостольского путешествия. Датировка времени написания послания варьируется периодом от 54—57. Подлинность послания подтверждают древнейшие свидетельства; в частности св. Климент, папа римский на него ссылается, св. Поликарп Смирнский, умерший в 155 году, приводит из него дословную выдержку.

Основные темы 
 Причина разделения в Коринфской Церкви ()
 Проповедь креста Христова ()
 Оценка апостолом Павлом своей проповеди ()
 Душевный, духовный и плотский человек ()
 Христос — основание Церкви ()
 Указание, как судить о самих апостолах ()
 Обличение коринфян за общение с кровосмесником ()
 Запрет судиться у неверных ()
 Обличение чревоугодия и блуда ()
 О браке и безбрачии ()
 О вкушении идоложертвенного ()
 Права и обязанности апостола ()
 Об удалении от идольских жертв ()
 О поведении в Церкви мужчин и женщин ()
 Обличение беспорядков на «Трапезах Господних» ()
 Учение о духовных дарах древней Церкви ()
 Дар любви ()
 Дар пророчества и дар языков ()
 Несомненность факта воскресения Христа ()
 Вера в воскресение мёртвых ()
 Образ воскресения ()
 Распоряжения относительно сбора милостыни для «святых» ()
 О намерении апостола Павла прибыть в Коринф ()
 Просьба принять Тимофея ()
 Призыв к стойкости в вере с любовью ()
 Увещевание быть в «повиновении у своих наставников» ()
 Приветствия ()

Примечания

Ссылки 

 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Первое Послание к Коринфянам 
 Климент Римский, св. Первое послание Коринфянам 
 Ефрем Сирин, преп. Толкование на первое послание к Коринфянам святого апостола Павла
 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на первое послание к Коринфянам святого апостола Павла 
 Аверкий (Таушев), архиеп. Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам. Из книги «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета» 
 Д. Гатри. Введение в Новый завет. Гл.10. Послания к Коринфянам 

 

Послания апостолов
Первое послание к Коринфянам
Апостол Павел